La phase finale de l'édition 1997 du Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans se déroule lors du printemps 1997 en Allemagne. Le champion sortant, le Portugal, remet son titre en jeu face aux autres nations européennes.

Pour cette édition, seuls les joueurs nés après le 1er août 1980 peuvent participer. Pour l'édition suivante le seuil passera au 1er janvier.

Tournoi final

Phase de poules

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour final

Quarts-de-finale

Demi-finales

Match pour la

Finale

Résultat

Notes et références 

Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans
Football moins de 17 ans
Football 1997
Championnat Europe Football moins de 17 ans
Europe moins de 17 ans
Championnat Europe Football moins de 17 ans